Воронезько-Касторненська операція: — узагальнена назва двох військових операцій, проведених в одному регіоні у різний час.

Громадянська війна в Росії 

 Воронезько-Касторненська операція (1919) — наступальна операція військ лівого флангу Південного фронту Червоної армії під командуванням О. І. Єгорова у жовтні-листопаді 1919 року за часів Громадянської війни в Росії. Метою операції визначався удар у фланг ударному угрупованню козачих військ білих та розгром основних сил Донської та Добровольчої армій Збройних Сил Півдня Росії під керівництвом генерала А. І. Денікіна, з подальшим опануванням міста Воронеж.

Німецько-радянська війна 
 Воронезько-Касторненська операція (1943) — фронтова наступальна операція радянських військ Воронезького фронту (генерал-полковник Голіков П. І.) за підтримки 13-ї армії (генерал-майор, з 14 лютого 1943 генерал-лейтенант Пухов М. П.) Брянського фронту (генерал-полковник М. А. Рейтер), що була проведена з 24 січня по 17 лютого 1943 у ході загального зимового наступу на південному фланзі радянсько-німецької війни на Верхньому Доні.

Див. також 
 Білоруська операція (значення)
 Кримська операція
 Битва за Київ
 Харківська операція
 Донбаська операція

Військові операції
Історія Воронезької області